Ferdinand Kehrer ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Adalbert Kehrer (1883–1966), deutscher Psychiater und Neurologe
 Ferdinand Adolf Kehrer (1837–1914), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer